Ставка — первоначальное значение «то, что ставят», в самом широком смысле: 
 Ставка (игра) — сумма денег или какие-либо ценности, «поставленные» игроком «на кон» (то есть, вложенные в игру), которые могут быть потеряны при неудаче, а также условия выигрыша или проигрыша. В переносном смысле — расчёт на успех кого-либо или чего-либо.

Военная ставка 
 Ставка — первоначально, поставленный где-либо походный шатёр, палаточный лагерь как место размещения полководца, стоянка; позднее, местоположение командующего войсками, его штаб, в более широком смысле — верховное военное управление, в том числе:
 Ставка Верховного Главнокомандования
 Ставка Верховного главнокомандующего
 Главная ставка Гитлера
 Императорская Ставка (Япония)

Экономика 
 Процентная ставка
 Ставка рефинансирования
 Ставка дисконтирования
 Учётная ставка
 Ключевая ставка в России
 Ломбардная ставка
 Налоговая ставка
 Европейская межбанковская ставка предложения (EURIBOR)
 Лондонская межбанковская ставка предложения (LIBOR)
 Ставка по федеральным фондам (США)
 Тарифная ставка — размер заработной платы.

Другое 
 Очная ставка — следственное действие.
 Ставка — приём игры на виолончели и (реже) контрабасе, предполагающий вынос большого пальца левой руки на гриф инструмента (см. краткую информацию).

Ойконимы 
 Зимняя Ставка — посёлок, Ставропольского края Российской Федерации
 Летняя Ставка — село, административный центр Туркменского района Ставропольского края.

Фамилия 
 Ставка, Анатолий Григорьевич (1959) — советский и украинский футболист.

В кинематографе 
 Ставка больше, чем жизнь
 Ставки сделаны
 Крупная ставка — криминальная драма режиссёра Марка Райделла.

См. также 
 Ставки́